QSC (bedrijf), een beursgenoteerde aanbieder van telecommunicatie en internetdiensten uit Duitsland
 QSC (voetbalclub), voormalige Nederlandse voetbalclub